Ford Cougar (Укр. Форд Кýгар, /ˈkugər/) — позначення, під яким у Європі продавалося американське спорткупе Mercury Cougar - легковий автомобіль випускався компанією Ford в 1998-2001 роках. За чотирирічну історію цього автомобіля було випущено 34000 екземплярів.

Опис моделі 

Прем'єра відбулася в 1998 році на автосалоні в Детройті. Як і свій попередник Ford Probe, Ford Cougar була побудована в США. У тому ж 1998 році Ford представила Cougar на Гран-прі Великої Британії в Сільверстоуні.

Тридверне купе-хетчбек побудоване на платформі седана Ford Mondeo і виконане в стилі New Edge. Cougar вийшов досить довгий, його розміри навіть більші, ніж у універсала Ford Mondeo, що дозволило поліпшити комфорт задніх пасажирів. За рахунок довжини і широкої колісної бази, машина виглядає досить низькою.

Машина побудована на основі платформи Ford CDW27, на якій також випускалися моделі Ford Mondeo, Mercury Mistique і Ford Contour. Попередником моделі була Ford Probe (1993-1997). Окремо для Великої Британії та Австралії випускалися машини з правим розташуванням керма. Машини комплектувалися як з 5-и ступінчастою механічною коробкою MTX-75, так і 4-х ступінчастим автоматом CD4E.

Технічні характеристики

Клуби 

 Клуб любителів Ford Cougar (Рос)

Cougar